Stadtbibliothek Trier, Ms. oder Stadtbibliothek Trier, Hs. steht für folgende Handschriften in der Stadtbibliothek Trier:

 Trier Hs. 22, siehe Ada-Evangeliar
 Trier Ms. 24, siehe Codex Egberti 
 Codex 31, siehe Trierer Apokalypse 
 Trier, Stadtbibliothek, Hs. 137, siehe Collectio Canonum Hibernensis
 Trier, Stadtbibliothek, Hs. 171/1626 vom Meister des Registrum Gregorii
 Trier, Stadtbibliothek, Hs. 1081, siehe Liebeskonzil von Remiremont

Siehe auch:
 Trierer Evangeliar (Ms 16), illustrierte Handschrift in der Bibliothek des Trierer Doms (Signatur Ms 61/134)